Desa Cikahuripan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikahuripan (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 107,61), Jawa Barat, 
 Desa Cikahuripan (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 107,82), Jawa Barat, 
 Desa Cikahuripan (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 107,04), Jawa Barat, 
 Desa Cikahuripan (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 106,92), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar